Civilização asteca
 TV Azteca — canal de televisão do México
 Asteca — personagem de DC Comics
 Estádio Azteca — estádio de futebol do México
 Azteca (género) ou formiga-de-embaúba — género de formigas

Desambiguações de ciências
Desambiguações de história